Салдана — фамилия. Известные носители:
 Салдана, Зои (род. 1978) — американская киноактриса.
 Салдана, Тереза (1954—2016) — американская актриса и общественный деятель.

См. также